Miejscowości w Polsce
 Ruda-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta 
 Ruda-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Bielany